A Dorylaeumi csata a keresztes hadjáratok két csatájának a megnevezése:
Dorylaeumi csata (1097) - az első keresztes hadjárat egyik összecsapása.
Dorylaeumi csata (1147) - a második keresztes hadjárat egyik összecsapása.